Хенти:
 Хенти (река)
 Хенти — мужская набедренная повязка в Древнем Египте.
 Хенти, Эзекиэль (род. 1993) — нигерийский футболист.
  — посёлок в регионе Риверина, штат Новый Южный Уэльс, Австралия.